Bardzo poszukiwany człowiek (powieść) – powieść Johna Le Carre
 Bardzo poszukiwany człowiek (film) – film z 2014, ekranizacja powieści.

Zobacz też